Аманда Кетцер була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в першому колі її перемогла Олена Татаркова.

Марі П'єрс виграла титул, у фіналі перемігши Сільвію Фаріну, яка змушена була знятися за рахунку 6–0, 2–0.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші двоє сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

  Наталі Тозья (півфінал)
  Марі П'єрс (переможниця)
  Іріна Спирля (чвертьфінал)
  Аманда Кетцер (1-ше коло)
  Ай Суґіяма (чвертьфінал)
  Анке Губер (чвертьфінал)
  Іва Майолі (2-ге коло)
  Генрієта Надьова (1-ше коло)

Сітка

Фінал

Секція 1

Секція 2

Посилання 
 SEAT Open 1998 Draw 

Тур WTA 1998
1998
1998 у люксембурзькому спорті